Mound, Mont en anglais, peut faire référence à:
 Mound (Louisiane), un village de la Paroisse de Madison en Louisiane aux États-Unis
 Mound (Minnesota), une ville dans le comté de Hennepin dans l'État du Minnesota aux États-Unis

Voir aussi 
 Mound Builders, un ensemble de peuples amérindiens disparus avant l'arrivée des Européens
 
 

Homonymie de toponyme